— 16-й сингл японской идол-группы Momoiro Clover Z на мейджор-лейбле. Вышел в Японии 7 сентября 2016 года.

Это был первый и единственный сингл, который группа выпустила в 2016 году.

Видеоклип к заглавной песней был снят режиссёром Мачацугу Нагасое в стиле скрытой камеры, в один дубль. С участницами группы не проводилось никаких предварительных встреч. Они приехали на место съёмок, не зная, что будет сниматься видеоклип. Когда они прибыли на площадку, при уже включенных камерах известный ведущий японских телевикторин  объявил о том, что это съемки клипа, и далее они следовали его инструкциям Также в съёмках принял участие японский комик  в образе японской певицы Хироми Ивасаки (то есть переодетый в платье).

Список композиций

Лимитированное издание A

Лимитированное издание B

Обычное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «The Golden History» в дискографии на официальном сайте группы

Синглы Momoiro Clover Z
Синглы 2016 года
Песни 2016 года
Песни на японском языке
Синглы King Records (Япония)